

Astronomia 
 11499 Duras – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Francia
 Cantone di Duras – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Marmande
 Duras – comune nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Claire de Duras – scrittrice francese, nota per il romanzo Ourika
 Louis de Duras, II conte di Feversham – nobile e militare francese naturalizzato britannico
 Marguerite Duras – scrittrice, regista e sceneggiatrice francese